Acteur, de rolbezetting van een film, toneelstuk, enzovoorts
 Casting, de selectie van artiesten (zoals acteurs en dansers) voor een specifieke rol
 Cast (Bretagne), een gemeente in het departement Finistère in de Franse regio Bretagne
 Cast (Liverpool), een rock-'n-rollgroep opgericht in Liverpool in 1993 en actief tot 2002
 Cast (Mexicali), een progressieve rockgroep uit Mexicali in Mexico opgericht in de jaren 70
 Cast Away, een film van Robert Zemeckis uit 2000
 Type cast, een ander woord voor typeconversie